Johan Christian Fabricius (1745-1808), entomòleg i economista danès
 David Fabricius (1564-1617), teòleg alemany
 Johannes Fabricius (1587–1616), astrònom alemany
 Johan Johannes Fabricius (1899-1981), periodista i aventurer holandès
 Johann Albert Fabricius (1668–1736), bibliògraf alemany
 Jan Fabricius (1871-1964), escriptor holandès
 Adam Kristoffer Fabricius (1822–1902), historiador danès
 Hieronymus Fabricius, (1537-1619), anatomista italià
 Georg Fabricius (1516-1571), poeta i historiador alemany
 Martin Fabricius (1972), músic danès